Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones — третий студийный альбом американской рок-группы Black Veil Brides, изданный 8 января 2013 года. Является концептуальным .  Предварительный заказ стал доступен на iTunes в Хэллоуин (31 октября).

Об альбоме 
Wretched and Divine был продан в объёме 47 000 экземпляров в первые недели после выпуска и достиг № 7 в Billboard 200 и № 1 в чарте iTunes Top Albums. Первый сингл «In The End» достиг 39 места в Billboard Rock Charts и 6 в iTunes Top Rock Songs. По состоянию на 8 ноября 2013 года суммарные продажи альбома достигли 148 000 экземпляров. Музыкальные критики встретили диск неоднозначно. Его рейтинг на Metacritic составляет 64 балла из 100 на основе пяти отзывов (2 положительных и 3 смешанных).

Список композиций

Участники записи 
Black Veil Brides
 Энди Бирсак — вокал
 Джейк Питтс — гитара
 Джинкс — гитара, скрипка
 Эшли Парди — бас-гитара
 Кристиан Кома — ударные
Джуллиет Симмс- в песне "lost it all"

Примечания

Ссылки 
 http://bryanstars.com/post/22356941949/black-veil-brides-have-officially-begun-recording
 https://mobile.twitter.com/AndyBVB/status/242819330000175104
 http://www.altpress.com/reviews/entry/black_veil_brides_wretched_and_divine_the_story_of_the_wild_ones
 http://www.theprp.com/2012/10/29/news/black-veil-brides-reveal-track-listing-release-date-for-wretched-and-divine-the-story-of-the-wild-ones/
 http://www.easports.com/nhl/news/2013/nhl-14-soundtrack
 http://www.aloud.com/tickets/kerrang-tour-2013

Альбомы Black Veil Brides
Альбомы Lava Records
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы глэм-метала
Альбомы хеви-метала
Хард-рок-альбомы